DPS — латинская аббревиатура.
 Damage per second () — параметр персонажей в компьютерных играх.
 Digital Processing Systems — производитель профессиональной телевещательной и видеомонтажной аппаратуры, вошедший в Leitch Technology в 2000.
 Dual Pump System — полноприводная трансмиссия, используемая на автомобилях Honda.